Влади́мир Константи́нович Лебеди́нский (1868—1937) — российский и советский физик и радиотехник, профессор, доктор технических наук. Первый председатель Российского общества радиоинженеров.

Биография 
Родился в семье учителя истории петрозаводской гимназии, получил домашнее начальное образование.

В 1887 году окончил с серебряной медалью Вторую Санкт-Петербургскую гимназию, в 1891 году — с дипломом 1-й степени математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Начал преподавать в 5-й Санкт-Петербургской гимназии, преподавал также в училище Гуревича.

Работал в Петербургском электротехническом институте (1895—1906), Петербургском политехническом институте (1906—1913). В 1913—1919 годах — профессор Рижского политехнического института.

В 1919—1925 годах принимал деятельное участие в организации и работе Нижегородской радиолаборатории.

Редактировал физическую часть «Журнала Русского физико-химического общества» (1906—10), журнал «Вопросы физики» (1907—1910), а также организованные по его инициативе журналы «Телеграфия и телефония без проводов» (1918—1928) и «Радиотехник» (1918—1921). В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «физика».

Семья 
 Сын — Андрей (1902—1965) — советский физиолог и биофизик.
 Внук — Владимир (1926—1991) — советский микробиолог.

Научные направления 
Научно-исследовательские работы Лебединского посвящены изучению свойств электрической искры (1901—1905), теории высокочастотного трансформатора (1906—1916) и явления ступенчатого намагничивания (1937).

Избранная библиография 
 Учение об электрической искре. — СПб.: тип. П. В. Мартынова, 1901. — 63 с.
 Лекции по физике… — СПб.: тип. П. В. Мартынова, 1903. — 175 с.
 Элементарное учение об энергии. — СПб.: тип. П. В. Мартынова, 1904. — 120 с. (2-е изд. — 1911)
 Электромагнитные волны и основания беспроволочного телеграфа. — СПб.: Т-во худож. печати, 1906. — 173 с. — (Сборник Николаевской инженерной академии и училища; Вып. 7)
 Электричество и магнетизм. — 1909 (5-е изд., испр. и доп. — Рига: Вальтерс и Рапа, 1923. — 331 с.)
 Электричество и магнетизм: элементы теории и приложений тока постоянного, переменного, колебательного и тока ионизации. — 2-е изд. — СПб.: тип. В. О. Киршбаума, 1912. — 244 с.
 Вильям Томсон лорд Кельвин. 1824—1907. — Ленинград: Российская гос. академическая тип., 1924. — 37 с.
 Александр Степанович Попов (1859—1905) // Электричество. — 1925. — № 4.
 Изобретение беспроволочного телеграфа (1895). А. С. Попов. — М.: Труд и книга, 1925. — 68 с.
 На путях победы машины. — [Москва]: Новая Москва, 1925. — 101 с. — (Библиотека рабоче-крестьянской молодежи. Наука и техника).
 Краткое пособие по курсу физики для слушателей ВМА РККА / Проф. Лебединский В. К., нач. Кафедры физики; Воен.-мед. акад. РККА. — Ленинград: изд-во и тип. Воен.-мед. акад. РККА, 1934.
 Беседы об электричестве. — 1940.
 Беседи за електричеството / проф. В. К. Лебедински; Превел от руски Цветан Минков. — София: Изд-во на Националния съвет на Отечествения фронт, 1950. — 218 с.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст.
 Орден Ленина

Примечания

Литература 
 
 
 Чистяков Н. И. Первый летописец радио. К 125-летию В. К. Лебединского // Электросвязь. — 1993. — № 8.
 Шателен М. А., Миткевич В. Ф. Памяти В. К. Лебединского // Электричество. — 1938. — № 5.
 Очерки по истории физики в России, под ред. А. К. Тимирязева. — М., 1949. — С. 288—292.

Ссылки 
 Биографический очерк

Физики по алфавиту
Физики Российской империи
Физики СССР
Физики XIX века
Учёные XIX века
Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Рижского политехнического училища
Преподаватели гимназии и реального училища Гуревича
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Популяризаторы науки
Авторы научно-популярной литературы
Похороненные на Смоленском православном кладбище